Engels voor vastgoed
Real Estate (band)
Real Estate (Dodgy)
Real Estate (SAP R/3)